El Partido Comunista - Estrella Roja (PC - ER) fue un grupo escindido del Partido Comunista Peruano que apareció en los inicios de la década de 1970 en el Perú. El PC-ER se opuso a la participación en las elecciones.

Actualmente ya no está activo.

Véase también 

 Partido Comunista del Perú - Patria Roja.
 Partido Comunista Peruano - Bandera Roja.
 Partido Comunista Revolucionario - Trinchera Roja.

Partidos comunistas de Perú
Partidos comunistas desaparecidos
Partidos políticos desaparecidos de Perú